В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Monte Carlo 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Вірджинія Рузічі і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Пат Медрадо і Клаудія Монтейру 7-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Вірджинія Рузічі /  Катрін Танв'є (чемпіонки)
 Сью Баркер /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)

 Діанне Фромгольтц /  Рената Томанова (чвертьфінал)
 Пат Медрадо /  Клаудія Монтейру (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Monte Carlo